Az aequornithes (a latin aequor, a víz kiterjedése + ógörög ornithes, madarak), vagy valódi vízi madarak a legkevésbé kiterjedt klád, melybe a  búvárfélék és a kárókatonafélék tartoznak bele.

A csoport monofíliáját több molekuláris törzsfejlődési tanulmány is alátámasztja.

A madárrendek teljes génvizsgálata alapján a  kaguk és a guvatgémek (eurypygiformes) valamint a trópusi madarak három faját magába foglaló trópusimadár-alakúak, egységesen az eurypygimorphae az ardeae kládhoz tartozó aequornithes  legközelebbi rokonai.

A kladogram alapja Burleigh, J.G. et al. (2015)

Jegyzetek

Madarak